Franciaország
Tocqueville, település Eure megyében
Tocqueville, település Manche megyében